Requiem pour une idole est le seizième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches de Requiem pour une idole furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 16/72 à 34/72).

Résumé 
Le professeur Hermelin et Ric se font enlever par des inconnus déguisés en Dupondt et Capitaine Haddock, lors de la remise du Prix Citron au professeur. C'est en fait un stratagème de Richard pour communiquer avec son fils Ric : il est embringué dans une affaire d'enlèvement et il est surveillé par la bande mais voulait le prévenir.

La bande en question ne connaît pas à l'avance les coups qu'elle doit perpétrer. Le chef, qui reste caché, les contacte par téléphone ou laisse des instructions sur répondeur. Leur premier objectif est la statue de Brigitte Bardot au musée Grévin ! Le lendemain, ils doivent voler celle de Janice Joël au même endroit. Richard, qui a prévenu Ric et qui a été surpris par Schwartz, est tenu prisonnier par ses anciens complices.

Bourdon se perd en conjectures. Un gala en l'honneur de la jeune actrice est organisé à l'Opéra de Paris. Celle-ci est seule dans une loge qui surplombe l'assemblée. Sur le programme que Nadine lui a demandé de signer à l'entracte, elle écrit « Au secours ! ». Quand Ric se précipite dans la loge, l'actrice a déjà été remplacée par son effigie de cire.

Richard contacte alors son fils pour lui indiquer le montant de la rançon de l'actrice : 100 millions, ce qui équivaut au budget du film dans lequel elle était en train de tourner. Ric parvient à convaincre les producteurs de réunir la somme et Bourdon de ne pas le faire suivre. Le rendez-vous avec les ravisseurs doit se faire dans un quartier délabré promis à la démolition le lendemain. Richard et Janice sont enfermés dans une cave fermée par une trappe. Ric remet la rançon et est enfermé, le temps que les ravisseurs contactent le chef. La réponse du répondeur est que les trois prisonniers doivent être laissés dans leur trou, voués à une mort prochaine. Alors que le jour point et que les bulldozers se mettent en branle, Bourdon reçoit une carte postale qui indique l'endroit où sont enfermés Ric, Richard et Janice. Après leur délivrance, Bénatar et Schwartz sont arrêtés mais le chef demeure inconnu.

Ric comprend que Janice a organisé son propre enlèvement, mais qu'elle a été doublée par Edith, sa secrétaire qui, actrice ratée, remâchait son amertume et sa jalousie contre la jeune starlette, au point de vouloir la tuer.

Personnages 

 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon, « Maigret du pauvre », selon Hermelin
 Nadine
 Professeur Hermelin, récipiendaire du « Prix Citron »
 Richard Hochet
 Bénatar : complice de Richard
 Schwartz : complice de Richard
 Janice Joël : jeune starlette, surnommée « Gigi »

Lieux 
Paris, notamment le Musée Grévin.

Chapitres 
Le récit en divisé en 6 chapitres, qui portent des noms de films où joue Brigitte Bardot : La Vérité (1970) - L'Ours et la Poupée (1970) - Une ravissante Idiote (1964) - La Femme et le Pantin (1959) - En Cas de Malheur (1958) - Les Novices (1970).

Véhicules remarqués 

 Porsche 911, voiture de Ric Hochet (contrairement aux épisodes précédents, il s'agit d'un coupé et non plus d'un cabriolet Targa)
 Citroën Type H, fourgon de police
 Citroën GS, voiture de Schwartz
 Rolls-Royce Silver Shadow, voiture de Janice Joël
 Peugeot 404, voitures de la police judiciaire

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 1973
Album de Ric Hochet